Salvatore Battaglia (Santa Maria di Licodia – 1843 Firenze, 1900) – politico mazziniano e repubblicano.
 Salvatore Battaglia (1904-1971) – critico letterario e filologo romanzo, creatore del Grande dizionario della lingua italiana.
 Salvatore Battaglia (Siracusa, 7 novembre 1973) – pugile italiano.